Mipham, siehe:

 Sakyong Mipham
 Mipham Chökyi Lodrö